Live at Hammersmith '84 — живий альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 10 грудня 1990 року.

Композиції 
 Locomotive Breath (instrumental) – 2:36
 Hunting Girl – 4:56
 Under Wraps #1 – 4:30
 Later, That Same Evening – 4:03
 Pussy Willow – 4:44
 Living in the Past – 4:29
 Locomotive Breath – 7:43
 Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die! – 9:08

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — гітара, вокал
 Дейв Пегг — бас-гітара
 Доун Перрі — барабани
 Петер-Джон Веттес — клавіші

Джерела 
 Live at Hammersmith '84  allmusic
 Live at Hammersmith '84  last.fm

Альбоми Jethro Tull